Die Cadre-45/1-Weltmeisterschaft 1937 war die elfte Cadre 45/1 UIFAB-Weltmeisterschaft, die bis 1938 im Cadre 45/1 und ab 1967 im Cadre 47/1 ausgetragen wurde. Das Turnier fand vom 13. bis zum 17. Januar 1937 in der südfranzösischen Mittelmeermetropole Marseille statt. Es war die zweite Cadre 47/1 Weltmeisterschaft in Marseille.

Geschichte 
Da René Gabriëls und Constant Côte am Ende des Turniers beide 14:2 Matchpunkte hatten war durch das damalige Regelwerk eine Stichpartie um den Titel nötig. Diese gewann der Franzose mit 300:290. Der kleine Trost für Gabriëls war seine guten Leistungen. Er hielt alle Turnierrekorde. Stark war seine Schlußserie gegen den Dritten Jean Albert. Bei einem Rückstand von 137:152 beendete er das Match mit einer 163er Serie.

Turniermodus 

Es wurde eine Finalrunde im Round Robin System bis 300 Punkte gespielt. Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1937
Karambolageveranstaltung 1937
Billardturnier in Marseille